__EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__
 Kancellár, bizonyos állami illetve egyházi tisztségek elnevezése
 Kancellár, felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott szakember